Mensur (fra latin mensura, mål) benyttes i flere sammenhænge:
 Mensurfægtning – en fægtetradition, især udbredt i tysk studenterkultur
 Mensur (musik) – et begreb, der benyttes om størrelsen på musikinstrumenter